Marion puede significar:

 Isla Marión
 Marion (Chipre), antigua ciudad-estado.
 Marion (Alabama).
 Marion (Arkansas).
 Marion (Carolina del Norte).
 Marion (Carolina del Sur).
 Marion (Dakota del Norte).
 Marion (Dakota del Sur).
 Marion (Illinois)
 Marion (Indiana).
 Marion (Iowa).
 Marion (Kansas).
 Marion (Kentucky).
 Marion (Luisiana).
 Marion (Massachusetts).
 Marion (Míchigan).
 Marion (Misisipi).
 Marion (Montana).
 Marion (Nueva York).
 Marion (Ohio).
 Marion (Oregón).
 Marion (Pensilvania).
 Marion (Texas).
 Marion (Utah).
 Marion (Virginia).
 Marion (Wisconsin), en el condado de Waupaca.
 Marion (condado de Grant, Wisconsin).
 Marion (condado de Juneau, Wisconsin).
 Marion (condado de Waushara, Wisconsin).
 Condado de Marion , varios condados en Estados Unidos.
 Acipenser o esturiones.

 Abreviatura científica del botánico Antoine Fortuné Marion.